Säsongen 2021/2022 var Nybro Vikings 13:e säsong i följd Hockeyettan sedan återkomsten 2009. Efter att ha kommit tvåa i kvalserien till Hockeyallsvenskan föregående säsong var laget starkt favorittippade. Resultatet blev en fjärdeplats i Hockeyettan Södra (grundserien), seger i Allettan Södra, seger mot Borlänge i slutspelets semifinal samt en tredjeplacering i kvalserien till Hockeyallsvenskan.

Förhandstips
I Sportbladets Kamikazetips tippade Mikael Mjörnberg den 30 juni Vikings som tvåa i grundserien med kommentaren "förmodligen rentav bäst i Hockeyettan". Under Hockeyettan södras upptaktsträff röstades Vikings fram som trolig vinnare. KMHockey tippade också Vikings som vinnare med kommentaren "det starkaste laget utan svagheter". Jesper Hallberg på Barometern tippade också Vikings som segrare och "storfavoriter" i Hockeyettan södra när han tippade den 2 oktober.

Efter en lite trög grundserie blev omdömena inte lika översvallande när Allettan tippades. Victor Laag i Barometern tippar Vikings som tvåa i Allettan Södra medan Vimmerby Tidning tippar Vikings som "knappa favoriter".

Covid 19-pandemin
Säsongen präglades av Covid-19-pandemin. Ett flertal matcher fick flyttas på grund av smitta i lagen, publiken begränsades på grund av av smittspridningsrisk och hela säsongen försenades. Supportrarnas initiativ Coronamiljonen som startades i början av förra säsongen med en rad olika projekt för att dra in pengar till föreningen drog initiativet in  kronor. Insamlingen gav eko i hela Hockeyettan och Vikings nämndes i bland annat Hallandsposten "Nybro Vikings – utan konkurrens med några andra idrotter på orten – är också en av de klubbarna i Hockeyettan med störst publik och sponsorstöd. Ett exempel på det är den så kallade coronamiljonen – en kampanj för att stödja klubben i fjol som gav svindlande  kronor." 

Den 11 januari pausas både A-lagets verksamhet och juniorverksamheten på grund av flera sjuka spelare. Följande matcher sköts upp:
12 januari Mariestad hemma.
16 januari Väsby borta.
19 januari Vimmerby hemma.
22 januari Kalmar borta.

Restriktionerna togs slutligen bort fr.o.m. 9 februari och Vikings bjöd på fri entré första matchen utan restriktioner.

Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 9 juni 2021 i ishallen på glest utplacerade stolar, ca 30 medlemmar närvarande. Kim Ahlqvist omvaldes till ordförande och som ordinarie i styrelsen valdes: Kerny Johansson (vice ordförande), Märit Truuts, Johan Gunnarsson, Hannah Lundberg, Pär Knutsson, Roland Johansson, Tobias Svanström och Carl-Oscar Carlsson. Lokalpressen uppmärksammade att föreningen gjort en vinst på  kr och nu hade ett eget kapital på drygt två miljoner kr.

Styrelsen beslutade att göra ett omtag på juniorverksamheten och planerade för en mer långsiktig satsning. Som ett första steg anställde man klubbikonen Jonny Ågren som huvudansvarig för juniorlagen. Styrelsen anställde även Niklas Gottschlich som ungdoms- och junioransvarig. Ungdomscamp hölls som vanligt under tre dagar augusti i Liljas Arena och under våren startades det en tjejsatsning.

Övriga händelser
 Under försäsongen rankade Aftonbladet Hockeyettanklubbarnas logotyper och utnämnde Nybros Vikings till "Bäst i Hockeyettan!".
Vikingsprodukten Lisa Johansson spelade sin 400:e SDHL-match i mitten av oktober.
Robin Wengdahl gjorde sin 300:e match i föreningen vilket uppmärksammades i Liljas Arena den 10 november.
Vikings gläds åt att två egna produkter var uttagna till OS: Lisa Johansson och Jesper Jensen (i Danmarks landslag för första gången).
Jonny Ågrens tröja hissades i Liljas Arena den 19 februari.

Försäsong 
Ispremiär hölls den 16 augusti inför 250 åskådare på plats och cirka 1000 tittare via Youtube. Publikrestrestriktioner gällde på grund av Covid-19.

Träningsmatcher

Ordinarie säsong

Grundserien 
Vikings låg mestades på plats 3–5 och spelade inte så bra som förväntat. Laget drogs med flera långvariga skador och fick kritik för ineffektivitet efter många målchanser utan att göra mål. Efter seger mot Vimmerby den 17 november var Vikings dock klara för Allettan.

Tabellställning

Data hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Allettan 
Allettan inleddes med två övertygande segrar där Huddinge nollades hemma och Mariestad borta. Därefter besegrade Vikings Väsby, Vimmerby, Kalmar samt Hanviken borta, innan man förlorade sin första match mot Hanviken när man mötte dem hemma. I januari pausades serien på grund av Covid-19, och när spelet återupptogs igen i slutet av månaden förlorade Vikings två matcher i ett dubbelmöte mot Dalen och rasade till en fjärdeplats i tabellen.

Under februari var man dock tillbaka i toppen av tabellen. Det skedde den 4 februari då man mötte Karlskrona, som ledde serien två poäng. Vikings besegrade dem med hela 8–0. Vid ingången i mars månad ledde man serien med åtta poäng, men efter förluster mot både Kalmar och Mariestad hade marginalen krympt till fyra poäng till tvåan Väsby. 

De två sista matcherna mot toppkonkurrenterna Väsby och Karlskrona vann man, och Vikings kunde bärga segern med två poängs marginal före tvåan Kalmar som haft färre matcher spelade och snabbt steg i tabellen när de spelades ifatt. Semifinalplatsen var säkrad redan den 6 mars, och tränaren Mikael Tisell fick välja motståndare som nummer två (efter Hudiksvall). Valet föll på Borlänge.

Tabellställning

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Slutspel 
I slutspelet mötte Vikings Borlänge HF i bäst av tre matcher. Segraren fick en plats i kvalserien. 
Semifinal

Kvalserien till Hockeyallsvenskan 
Efter tre omgångar låg Vikings på en tredjeplacering i tabellen. Endast fyra poäng på tre matcher och fem poäng upp till serieledaren gjorde att läget såg dåligt ut. De kommande sex matcherna förlorade man bara tre poäng (två till Östersund och ett till Hudiksvall). Inför sista omgången låg man fortfarande på en tredjeplats, men bara ett poäng efter Östersund och Hudiksvall. I sista matchen mötte Vikings serieledarna Östersund, samtidigt som Hudiksvall mötte jumbon Halmstad. I Halmstad ledde hemmalaget, när Vikings tog ledningen i 56:e minuten. Laget skulle haft en plats i Hockeyallsvenskan om det varit slut där, men Östersund kvitterade vid 58:44 och slog slutligen in segerpucken i öppet mål med en sekund kvar att spela. Östersund tog platsen i Hockeyallsvenskan och Vikings slutade som trea i kvalserien.
Tabellställning

Data hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.
Matcher

Publik
Antalet åskådare påverkades av publikrestriktioner som följde av Covid-19. Åskådarantal visas av statistiken i tabellen nedan.

Trupp 

Före säsongsstart när Sportbladet rankade Hockeyettans bästa spelare placerade sig åtta Vikingsspelare på listan:
 8. Robin Johansson
19. Janne Väyrynen
43. Janne Kettunen
45. Eero Savilahti
47. Adam Persson
54. Erik Lindström
77. Hannes Johansson
82. Fredrik Strömgren

I slutet av säsongen när de femtio bästa spelarna rankades av Sportbladet var följande sex spelare med på listan:
 8. Adam Persson
18. Eero Savilahti
19. Robin Johansson
23. Hannes Johansson
34. Pontus Eltonius
50. Janne Väyrynen

Spelarstatistik 
Grundserien

Allettan

Kvalserien

Målvaktsstatistik 
Grundserien

Allettan

Kvalserien

Transaktioner 
Till supporterspelare denna säsong utsågs Janne Väyrynen.

Nyförvärv 
19 maj Niklas Dahlberg
 25 maj Pontus Eltonius och Hannes Johansson
 17 juni Janne Kettunen
 7 juli Markus Västilä
23 juli Lukas Macklin
 2 augusti Axel Lindström och Markus Ruuskanen (tryout)
13 september Markus Ruuskanen (inte längre tryout)
 12 oktober Marcus Lundberg och Robert Hestmann
 6 november Juho Liuksiala.
 17 januari Jouka Juhola.
 21 januari Alexander Torchenyuk.

Förlängningar 
 5 mars Mikael Tisell, huvudtränare 
 13 mars Robin Johansson (tre säsonger)
 7 maj Erik Lindström och Sebastian Borg (två säsonger vardera)
 19 maj Janne Väyrynen, Adam Persson och Robin Wengdahl.
 21 maj Eero Savilahti, Fredrik Strömgren och Oliver Nilsson (från lån till kontrakt).
 28 maj Viktor Bolin, Jesper Mångs och William Alftberg.
 1 juni Simon Hansson och Melker Bergman (forwards) samt Nicklas Vikström (assisterande tränare)
 17 juni Anton Schagerberg
 27 juni Henrik Åberg och Per-Erik Åberg (materialare), Glenn Adolfsson (lagledare), Malte Jakobsson (målvaktstränare) och Elin Gruvhagen (fysioterapeut).

Lämnar 
 7 maj Otto Henell
 25 maj Albin Andersson och Matej Galbavy
 28 maj Markus Palmberg, Sameli Ventelä och Roope Elimäki
 29 maj Rasmus Johansson
 1 juni Kalle Hult och Filip Bergman
 17 juni Hugo Arvidsson
 7 juli Fabian Ilestedt
 11 oktober Melker Bergman
 2 januari Janne Kettunen

Lån in 
 8–21 oktober Lucas Feuk lånades från Västerviks IK i fem matcher.

Lån ut 
 26 november Axel Lindström lånades ut till Västerviks IK två matcher under speluppehållet mellan grundserien och Allettan.
 12 och 15 december lånades Marcus Lundberg ut till Mörrums GoIS IK för att få mer speltid.
 5 och 6 februari lånades Markus Ruuskanen ut i två matcher till Tranås AIF.

Långvariga skador samt avstängningar 
 19 augusti, Viktor Bolin skadades i första träningsmatchen. Han återkom den 3 november i matchen mot Halmstad.
 8 september Janne Väyrynen bröt nyckelbenet vid träningsmatch mot Halmstad. Klubben skrev kontrakt med Ruuskanen som ersättare. Väyrynen var åter i spel 8 december.
 10 oktober Robin Johansson fick en fingerskada, Robert Hestmann tas in som ersättare. Åter i spel 10 november.
 17 november Niklas Dahlberg råkade ut för en underkroppskada, kom tillbaka i spel 25 februari.
 28 december Erik Lindström stängdes av i fyra matcher efter en tackling av Robin Dahlstedt i derbyt mot Kalmar HC den 18 december.
 26 januari Jesper Mångs fick en hjärnskakning i matchen mot Dalen.

Referenser

Externa länkar 
Nybro Vikings

Nybro Vikings säsonger
Sport i Sverige 2021
Sport i Sverige 2022
Ishockeysäsongen 2021/2022 efter lag